Le terme Le Château d'eau peut faire référence à :
 Le Château d'eau, un monument historique situé à Toulouse.
 Le Château d'eau, une galerie de photographie, située dans le monument historique éponyme. à Toulouse
 Le Château d'eau (Water Tower), épisode 21 de la saison 1 de That '70s Show